«Две жизни» (телевариант — «Сёстры») — советский фильм 1956 года режиссёра Константина Воинова по рассказу Павла Нилина «Жучка».

Сюжет 
О двух сёстрах. Даша жила в деревне, работала в колхозе, вышла замуж, растила детей. Настя же теперь по-городскому зовётся Нонной Павловной, удобно пристроилась в столице, прибыльно работает в торговле, занимается спекуляцией, живя «в своё удовольствие», меняя полковников на интендантов, а интендантов — на несостоявшихся актёров.

И вот Настя приехала этакой «столичной штучкой» с богатыми подарками погостить к своей сестре в деревню, где сложной, полной забот жизнью живут и жили её сестра своим мужем и все её односельчане… За всей суетливостью, игрой Нонны Павловны в жизненный успех проглядывает безысходная опустошённость и ощущение своей никчёмности, что без труда разгадывают и окружающие, и понимает она сама.

В ролях 
 Лидия Смирнова — Настя Самокурова, Нонна Павловна — «Жучка»
 Мария Пастухова — Даша, сестра Насти
 Евгений Буренков — Филимон Кузьмич, муж Даши
 Пётр Савин — Фёдор, кузнец, гармонист
 Светлана Харитонова — Нюра
 Любовь Соколова — Груня
 Анатолий Кубацкий — дед, житель деревни
В титрах не указаны:
 Вадим Захарченко — военный, попутчик в поезде
 Александр Лебедев — колхозник, гармонист, участник самодеятельности
 Алевтина Румянцева — жительница деревни
 Мария Виноградова — эпизод
 Константин Воинов — ''гость

Критика 
Актриса Лидия Смирнова всегда называла роль Нонны Павловны в этом фильме своей любимой ролью, и современной критикой и киноведами выделяется эта роль актрисы, отмечалось, что «режиссёр, можно сказать, открыл в Лидии Николаевне её вторую натуру, её актёрский „конёк“ и стал его развивать в других своих постановках».
Что же произошло с актрисой в этой роли? Многое. Короче всего это можно определить словом «зрелость». А зрелость в искусстве, вероятно, тот момент, когда искусство для человека становится бесконечно дороже, богаче, интереснее разнообразнее самого себя — стремления показаться на экране, быть любимой зрителем, быть на первом плане.

Примечания

Литература 
 Сёстры (Две жизни) // Домашняя синематека: Отечественное кино 1918—1996 / С. Землянухин. — : Дубль-Д, 1996. — 520 с. — С. 404.
 Две жизни // Советские художественные фильмы: 1958—1963 / ВГФК, Москва. — : Искусство, 1968.

Ссылки 
 Две жизни // Мосфильм

Фильмы СССР 1956 года
Телефильмы СССР 1957 года
Телефильмы Центрального телевидения СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Экранизации литературных произведений